Salvation Nell (1921), een Amerikaanse stomme film uit 1921 
 Salvation Nell (1931), een Amerikaanse film uit 1931, een remake van de film uit 1921